Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 148001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 5 marca 1997 do 18 grudnia 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

148001-148100

148101-148200

148201-148300

148301-148400

148401-148500

148501-148600

148601-148700

148701-148800

148801-148900

148901-149000

Przypisy 

Lista planetoid 148001-149000